Victorious může označovat:
 V jako Victoria (v anglickém origiánel Victorious) – americký sitcom
 HMS Victorious – jméno několika britských či anglických lodí